Jméno a příjmení Jan Pokorný má více nositelů:

 Jan Pokorný (* 1960) – český rozhlasový a televizní novinář a publicista
 Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný (* 1990) – český písničkář a textař
 Jan Vladimír Pokorný (1860–1922) – český politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady